Miejscowości w USA:
 Emporia – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Lyon
 Emporia – miasto w stanie Wirginia
Gminy w USA:
 Emporia (ang. Emporia Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lyon